Biskupiec (Reszelski) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Biskupiec (Pomorski) – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Biskupiec – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Rogowo
 Biskupiec – dawna gromada w powiecie biskupieckim
 Biskupiec – dawna gromada w powiecie iławskim

 Biskupiec – polski herb szlachecki z nobilitacji

Zobacz też 
 Biskupiec Reszelski – stacja kolejowa
 Biskupiec Pomorski – stacja kolejowa
 Biskupice